Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Nathan Robertson / Gail Emms, 2. Runde
  Zhang Jun / Gao Ling, Viertelfinale
  Chen Qiqiu / Zhao Tingting, Viertelfinale
  Nova Widianto / Liliyana Natsir, Champions
  Jens Eriksen / Mette Schjoldager, 3. Runde
  Lee Jae-jin / Lee Hyo-jung, Viertelfinale
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam, Halbfinale
  Robert Blair / Natalie Munt, 3. Runde
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl, 3. Runde
  Koo Kien Keat / Wong Pei Tty, 3. Runde
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen, Finalist
  Hendri Kurniawan Saputra / Li Yujia, 3. Runde
  Anthony Clark / Donna Kellogg, 3. Runde
  Fredrik Bergström / Johanna Persson, Viertelfinale
  Daniel Shirley / Sara Runesten-Petersen, Halbfinale
  Philippe Bourret / Helen Nichol, 1. Runde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 IBF-Resultate

2005 Mixed
Weltmeisterschaft 2005/Mixed
Weltmeisterschaft 2005/Mixed